Название Пещера тысячи будд носят несколько буддийских архитектурных комплексов :

 Пещеры Могао, также известные как Цяньфодун «Пещера тысячи будд» находятся к юго-востоку от Дуньхуана в Китае. 
  примерно в 10 километрах к западу от пещер Могао. 

 Безекликская пещера тысячи будд в Безеклике в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.